Eastern Front steht für:

 Eastern Front (Sudan), eine Koalition von Rebellenorganisationen im Osten des Sudan
 Eastern Front 1941, ein Computerspiel von Chris Crawford